Abecéda je pogosta vrsta sistema pisanja govora, v katerem vsak glas predstavlja svoj simbol (vendar nekateri simboli lahko predstavljajo več različnih glasov). Najbolj znana in največkrat uporabljena abeceda je latinica, katere različico uporabljamo tudi za zapis moderne slovenščine, njej najbolj sorodni sta cirilica in grška abeceda, vse so se razvile iz starogrške abecede (~ 800 pr. n. št.). Obstaja okoli 60 različnih vrst abeced, veliko se jih ne uporablja več oz. jih uporabljajo le še zgodovinarji. Je tudi veliko načrtno ustvarjenih abeced, ki so nastale v 19. in 20. stoletju.

Ime abeceda izhaja iz prvih štirih črk v latinski abecedi - a + be + ce + de; podobnega izvora sta manjkrat uporabljena sopomenka alfabet (iz grških črk alfa + beta) in izraz azbuka (iz cirilskih cerkvenoslovanskih črk azь + buky) za zaporedje črk v glagolici ali cirilici.

V sedanji standardni slovenski abecedi, ki je vrsta latinice oz. natančneje gajice, 25 znakov, od tega 5 samoglasnikov (a, e, i, o in u) in 20 soglasnikov (b, c, č, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, š, t, v, z in ž), čeprav SSKJ že uvršča črke iz standardne (angleške) latinice (q, w, x in y) tudi v slovensko.

Zgodovina 

Tri glavne evropske abecede (latinica, cirilica in grška abeceda) so se vse razvile iz starogrške abecede, ta pa iz feničanske soglasniške abecede. Večina ostalih abeced, ki so še v uporabi, so bile narejene načrtno. Abeceda je najbližje abdžadom, saj je že feničanska soglasniška abeceda abdžad in se je iz njih razvila.

Seznam abeced 
Po svetu obstaja okrog 60 različnih glavnih vrst abeced (npr. slovenska in angleška abeceda se štejeta pod isto-latinico).

Adlam 
Adlam (𞤀𞤣𞤤𞤢𞤥) je abeceda, ki sta jo leta 1989 sestavila Ibrahima in Abdoulaye Barry, brata iz Gvineje, ki sta jo sestavila za jezik fula ali fulani. Ime izhaja iz prvih štirih črk, ki so 𞤂 ,𞤁 ,𞤀 in 𞤃, kar bi pri prečrkovanju v latinico bilo A, D, L in M. Črke so bile izbrane načrtno, saj predtavljajo kratico za Alkule Dandayɗe Leñol Mulugol, kar pomeni "abeceda, ki ščiti ljudi pred izginjanjem". Abeceda je hitro postala popularna in govorci jezika fulani v Gvineji, Liberiji in Nigeriji so jo hitro začeli uporabljati. Je ena izmed mnogih afriških abeced. Brata sta izdala veliko na roke napisanih knjig v adlamski abecedi in začeli učiti ljudi pisanja abecede. Po velikem uspehu sta postavila tudi šole po Togu, Senegalu, Beninu in celo eno v New Yorku. Po izdaji prvih tiskanih knjig pa je Gvinejski parlament pisavo prepovedal in Ibrahima je bil zato v zaporu tri mesece. Nato je pobegnil v ZDA, kjer je začel ustvarjati različne pisave za adlamsko abecedo.

Adlamska abeceda ima tudi svoja števila, te se za razliko od arabščine pišejo od desne proti levi.

Ločila ima podobna kot latinica, le da so obrnjena. Posebnost sta le vprašaj in klicaj, tako kot v španščini se različici uporabi že na začetku povedi. Začetni vprašaj in klicaj izgledata kot navaden končni klicaj in vprašaj (le obrnjena), medtem ko sta končni različici drugačni in unikatni za adlam.

Armenska abeceda 

Armenska abeceda se uporablja za zapis armenščine, ta se deli na vzhodno, katere središče je v Armeniji in na zahodno, katere središča so drugod po svetu. Razlika med njima je le izgovorjava. V armenščini se isti znaki uporabljajo tudi za številke, in sicer ne na enak način. Števila se med seboj seštevajo. Piše se od leve proti desni.

Še ločila in črke izven abecede:

Avestanska abeceda 
Avestanska abeceda je bila uporabljena za zapis avestanščine, izumrlega iranskega jezika. Abeceda je razdeljena na soglasnike in samoglasnike ter ne razlikuje med velikimi in malimi črkami. Povedi se piše od desne proti levi.

Avestanska abeceda ima tudi nekaj znakov, od teh nima nobeden podobne vloge kot latinski.

Avoiuli 
Avoiulijska pisava se uporablja za pisanje jezika Raga, vendar zaradi latinske različiče njegova popularnost upada. Jezik govori le prb. 6500 ljudi v Vanuatuju. Posebnost pisave je tudi, da se lahko piše v obe smeri.

Bassa Vah 
Bassa vah je ogrožena abeceda, ki jo piše okrog 410.000 ljudi v Sierra leone in Liberiji. Pišejo od leve proti desni.

Ostalo

Beitha kukju 
Albanski odvetnik Naum Veqilharxhi je leta 1845 izdal abecedo kot alternativo za latinico, grško abecedo ter arabsko soglasniško abecedo. Piše se od leve proti desni.

Braillova pisava 

Črko predstavlja posebna kombinacija pik.

Borama/Gadabuursi 
Borama ali gadabuursi je alternativna abeceda za somalščino. Piše se od leve proti desni.

Carian 
Carian je abeceda, ki se je v prvem tisočljetju po našem štetju uporabljala za pisanje jezika Carian. Piše se jo od leve proti desni ter se ne razlikuje med velikimi in malimi črkami.

Carpathian basin rovans 
To je abeceda, ki so jo uporabljali za zapis nekaterih evropskih jezikov med 7. in 11. stoletjem. Piše se od leve proti desni.

Chinuuk pipa 
Chinuuk pipa je abeceda za jezik Chinuuk, piše se od leve proti desni.

Coorgi cox 
Coorgi cox je abeceda za jezik kodava.

Coptic 
Coptic je abeceda, ki se uporablja za istoimenski jezik.

Cirilica in izvedene abecede 

Cirilica je vrsta abecede, ki se uporablja predvsem v Rusiji in vzhodni Evropi. Uporablja se za zapis jezikov Abaza, Abhaščina, Adigejščina, Aghul, Akhvakh, Aleutščina, Altajščina, Alyutor, Andščina, Archi, Assyrianščina, Avarščina, Azerščina, Bagvalal, Balkar, Bashkir, Beloruščina, Bezhta, Botlikh, Budukh, Bolgarščina, Burjatščina, Chamalal, Čečenščina, Chelkan, Chukchi, Čuvaščina, Krimska Tatarščina, Dargwa, Dolgan, Dungan, Enets, Erzya, Even, Evenki, Gagavščina, Godoberi, Hinukh, Hunzib, Inguščina, Interslovanščina, Itelmen, Juhuri, Kabardian, Kalmiščina, Karaim, Karakalpakščina, Karata, Kazakščina, Ket, Khakas, Khanty, Khinalug, Khwarshi, Kildinska Sámščina, Komi, Koryak, Krymchak, Kryts, Kubachi, Kumyk, Kurdijščina, Kirgiščina, Lak, Lezgi, Lingua Franca Nova, Makedonščina, Mansi, Mari, Moksha, Moldavščina, Mongolščina, Črnogorščina, Nanai, Nenets, Nganasan, Nivkh, Nogai, Starocerkvenoslovanščina, Oroch, Orok, Ossetian, Pontska Grščina, Ruščina, Ruthenijščina, Rutul, Selkup, Srbščina, Shor, Shughni, Slovio, Soyot, Tabassaranščina, Tadžikščina, Talysh, Tat, Tatarščina, Tindi, Tofa, Tsakhur, Tsez, Turkmenščina, Tuvanščina, Ubykh, Udege, Udi, Udmurtščina, Ukrajinščina, Ulch, Urum, Uyghur, Uzbekščina, Votic, Wakhi, Zahodna Polejščina, Yaghnobi, Jakutščina, Yazghulami, Yukaghir in Yupik, s tem da se nekatere izmed njih lahko zapiše tudi v drugih pisavah.

Dalecarlianske rune 
To je stara abeceda za zapis elfdalianščine.

Deseret 
Deseret je bila narejena kot alternativa za latinico za zapis angleščine. Piše se od leve proti desni.

Elbasan 
To je stara abeceda, ki se je uporabljala za zapis albanščine.

Etruščanska abeceda 
Stara abeceda, ki so jo uporabljali etruščani.

Faliscanska abeceda 
Stara, že izumrla abeceda.

Fonetična abeceda 

Fonetična abeceda se uporablja zazapis izgovorjave,saj vsak zvok predstavlja le ena črka.

Galik 
Različica stare mongolske abecede, piše se v stolpcih.

Gruzijska abeceda 
Gruzijska abeceda se uporablja za zapis jezikov batsbi, gruzijščine, laz, mingrelian in svan. Piše se od leve proti desni, obstajajo pa 3 različice, v glavem se uporablja mkhedruli, ki edini razlikuje med velikimi in malimi črkami.

Glagolica 
To je stara abeceda, ki se je uporabljala za prevod biblije.

Gotica 
Stara abeceda, ki se je uporabljala za zapis gotščine. Nekateri znake predstavljajo črko in številko, piše se od leve proti desni.

Grška abeceda

Hangul (korejska abeceda) 

Hangul je malo drugačna abeceda, saj črke niso urejene od leve proti desni ali desne proti levi, pač pa so črke združene. Skupaj obstaja 11.739 znakov.

Kavkaška albanščina 
Abeceda za zapis kavkaške albanščine.

Kaddare 
Abeceda za zapis somalščine.

Khatt-i-Badí’ 
Abeceda, ki se je uporabljala za skrivne kode.

Khazarijske rove 
Stara abeceda, ki se piše od desne proti levi.

Latinica in izvedene abecede 

Latinica je najbolj razširjena vrsta abecede, eno izmed njenih različic tudi uporabljamo v slovenščini. Najpogosteje se po svetu uporablja Standardna (angleška) abeceda, ki ima 26 črk. V abecedi se piše od leve proti desni.

Sodobna slovenska abeceda spada pod gajico, pod katero spada tudi npr. hrvaščina. 

Ena izmed daljših verzij latinice je Abaza, ki ima 72 črk:

Ena izmed najkrajših pa je havajska, saj vsebuje le 18 črk:

Celotna latinica vsebuje 1366 znakov, večina jih je le variacij osnovnih črk ali pobrani iz drugih abeced, so pa tudi nekateri edinstveni:

 ß (ostri S)
 ð (eth)
 þ (thorn)
 Ə (schwa)
 Ƣ (oi)
 Ʀ (yr)
 Ʊ (upsilon)
 Ʒ (ezh)
 Ƕ (hwair)
 Ƿ (wynn)
 Ȣ (Ou)
 ɂ (glottal stop)
 ɤ (rams horn)
 ɮ (lezh)
 ᴥ (ain)

Lepontic (lugano) 
Stara abeceda, ki se piše od leve proti desni.

Luo 
Abeceda, ki se piše od leve proti desni.

Lycian 
Stara abeceda, ki se piše od leve proti desni.

Lydian 
Stara abeceda, ki se piše od leve proti desni.

Mandaic 
Abeceda, ki jo piše okrog 100 ljudi v Iranu. Piše se od leve proti desni.

Mandombe 
Nenavadna abeceda, ki se piše od desne proti levi. Na spodnji sliki je ena izmed črk abecede.

Messapic 
Stara abeceda, ki se piše od leve proti desni. Na spodnji sliki je prikazan razvoj črke alfa.

Mongolske abecede 
Svojevrstna skupina abeced, ki se piše v stolpcih in so črke drugačne glede na zapis (sama, začetna, med črkami, končna). Zaradi lažjega zapisa je v računalniški pisavi pisava od leve proti desni.

Morsejeva abeceda

Mro 
Abeceda, ki se piše od leve proti desni ter jo govori ljudstvo v Bangladešu.

Naguaké Taíno 
Slikovna abeceda, ki jo pišejo govorci jezika Taíno-Borikenaíki (Taínonaíki).

N'ko 
Afriška abeceda, ki se piše od desne proti levi.

Nubijska abeceda 
Stara abeceda, podobni coptic abecedi.

Ogham 
Stara pisava za zapis irščine.

Oscanska abeceda 
Stara abeceda, ki se piše od desne proti levi.

Osmanya 
Abeceda za zapis somalijščine.

Pau cin hau 
Abeceda, ki se piše od leve proti desni.

Picene 
Abeceda, ki se deli na severno in južno različico. Piše se od desne proti levi.

Phrygian 
Stara abeceda, ki se lahko piše z leve proti desni ali z desne proti levi.

Pollard 
Abeceda, ki razlikuje med začetnimi (zgoraj) in končnimi (spodnjimi) črkami.

Rune 
Stara skupina abeced.

Santali 
Stara abeceda, ki se je uporabljala za zapis jezika santali.

Stara italijanska abeceda 
Abeceda, ki se je uporabljala za zapis stare italijanščine.

Stara madžarska abeceda 
Abeceda za zapis stare madžarščine. Piše se od desne proti levi.

Stara permijska abeceda 
Stara abeceda za zapis komijščine.

Stara turška abeceda 
Abeceda, ki so jo turki uporabljali pred latinico. Obstajata dve različici, obe se pišeta od desne proti levi.

Starocerkvenoslovanska abeceda 
Izumrla abeceda, predhodnica cirilice.

Sutton 
Abeceda za zapis gibanja rok, vseh zankov je 672.

Tai Lue (nov) 
Abeceda za zapis jezika Lue.

Todhri 
Abeceda za zapis albanščine.

Umbrijska abeceda 
Stara abeceda za zapis umbrijščine.

Uyghurska abeceda 
Stara mongolska abeceda.

Zaghawa 
Abeceda za zapis jezika Zaghawa.

Morebitne tehnične težave 
Za nekatere abecede so potrebne posebne pisave, ki jih mogoče nimate in so zato črke prikazane narobe. V spodnji preglednici poglejte, ali vaša naprava pravilno prikazuje črke.

Glej tudi 

 abecedni vrstni red
 Unicode

Jeziki
Pisave

Viri